Матилда од Савоје и Португалије (1125 - Коимбра, 4. децембар 1157) је била супруга Афонса I од Португалије. Била је кћерка Амедеа III од Савоје и Mahaut of Albon.

Породично стабло 

Умрли 1157.
Династија Савоја
Краљице Португалије